Kattnig ist der Familienname folgender Personen:

 Franc Kattnig (* 1945), österreichischer Verleger
 Wolfgang Kattnig (* 1963), österreichischer Triathlet

Siehe auch:
 Kattnigg